Pammenes de Tebes, general tebà
 Pammenes d'Atenes retòric atenenc
 Pammenes d'Egipte, astròleg